Franciaország
Parisot, település Tarn megyében
Parisot, település Tarn-et-Garonne megyében